Sverresborg kan henvise til flere artikler:

 Sverresborg (Trondheim) - byområde i Trondheim
 Sverresborg (Bergen) - fæstning i Bergen
 Sion (borg) - Sverre Sigurdssons borg i Trondheim
 Trøndelag Folkemuseum - Frilandsmuseum i Trondheim på stedet for Sigurdssons borg. Nogle gange kendt som Sverresborg Trøndelag Folkemuseum eller blot Sverresborg